Zeche Fortsetzung ist Namensbestandteil von
 Zeche Arenberg-Fortsetzung, Bottrop 
 Zeche Ewald Fortsetzung, Oer-Erkenschwick 
Siehe auch
Halde Ewald Fortsetzung